Toepler oder Töpler ist der Familienname folgender Personen:

 August Toepler (1836–1912), deutscher Physiker
 Iván Toepler (1895–1972), westungarischer Legitimist; siehe: Erwachende Ungarn
 Maximilian Toepler (1870–1960), deutscher Elektrotechniker
 Winfried Töpler (1962–2022), deutscher Archivar und Historiker
 Zoltán Toepler (* 1975), ungarischer Filmemacher

Siehe auch:
 Toppler